A patinação artística começou a ser disputada nos Jogos Olímpicos na edição de Verão de 1908, em Londres, e voltou a fazer parte do programa dos Jogos de Verão em Antuérpia 1920. Com a criação dos Jogos Olímpicos de Inverno, este esporte deixou de ser disputado em edições de verão, estando presente em todas as edições até hoje. 

A patinação artística recebe este nome por envolver elementos da área das artes plástica e cênica, de dança e de música no momento das competições. Embora não haja pontuação para música utilizada na apresentação, as trilhas sonoras são peças da composição geral dos atletas, podendo causar um importante impacto emocional.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 

!